A 2014-es női sakkvilágbajnokságot 2015. március 16. – április 7. között rendezték az oroszországi Szocsiban, mivel az eredeti, 2014. október 11–31. közötti időpontra nem volt megfelelő helyszín és szponzor. A rendezéssel kapcsolatban felmerült problémák miatt a Nemzetközi Sakkszövetség 2014. szeptemberben a világbajnoki döntő elhalasztása mellett döntött. A tisztázatlan helyzet miatt a Professzionális Sakkozók Szervezete (Association of Chess Professionals) nyílt levélben erős kritikát fogalmazott meg.

2014. november 24-én jelentették be, hogy a női világbajnokságra 2015. március 15-től a Carlsen–Ánand sakkvilágbajnoki döntőnek is helyszínt adó Szocsiban kerül sor.

A világbajnokság főbírója a magyar nemzetközi versenybíró Verőci Zsuzsa.

A világbajnoki döntőt az ukrán Marija Muzicsuk 2,5–1,5 arányban nyerte az orosz Natalja Pogonyina ellen, ezzel ő lett a női sakkozás új világbajnoka.

A verseny menete és a kvalifikáció 
Az esemény 64 versenyző részvételével kieséses (knock-out) rendszerben zajlik. 51 versenyző a nemzeti bajnokságokból, a zónaversenyekről és a kontinentális bajnokságokról kvalifikálhatja magát. A helyek földrészenkénti megoszlása: Európa 28, Ázsia 12, Amerika 8, Afrika 3.

A kvalifikációra jogosító eredmények 

WWC: a regnáló világbajnok
WC: A 2012-es női sakkvilágbajnokság elődöntősei
J12 és J13: A 2012. és a 2013. évi junior sakkvilágbajnok
E12 és E13: A 2012. és a 2013. évi egyéni Európa-bajnokságon elért eredmény alapján
AM12 és AM13: A 2012. és a 2013. évi amerikai kontinensbajnok
AS12 és AS13: A 2012. és a 2013. évi ázsiai kontinensbajnok
AF: Afrika bajnoka 

Zónaversenyek: Az Egyesült Államok női bajnoksága (Z2.1), Kanada bajnoksága (Z2.2), Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Óceánia bajnoksága (Z3.6), Z3.7, Z4.1, Z4.2, Z4.3
R: Élő-pontszám alapján (a 2013. február és 2014. január közötti átlagos Élő-pontszám figyelembe vételével)
PN: FIDE-szabadkártyás

A kvalifikációt szerzett versenyzők névsora 
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2015. január 22-én nyilvánosságra hozta a világbajnokságra kvalifikációt szerzett versenyzők névsorát. (A táblázat a végleges névsorral korrigált adatokat tartalmazza.)

A résztvevők 
A verseny kezdetéig távolmaradását jelentette be a regnáló világbajnok Hou Ji-fan, aki egy Hawaii-on megrendezésre kerülő versenyt részesített előnyben, így biztosan új világbajnok avatására kerül sor. A világranglista első tíz helyezettje közül nem indult el a versenyen Nana Dzagnidze és Jekatyerina Lagno sem. Helyettük a 2013-as Európa-bajnokság résztvevői közül válogattak be résztvevőket.

A versenyen három exvilágbajnok indult el: Alekszandra Kosztyenyuk, Antoaneta Sztefanova és Anna Usenyina.

A rajtlista a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2015. márciusi világranglistáján elért helyezések sorrendjében lett elkészítve.

A minősítésnél alkalmazott rövidítések: GM=nemzetközi nagymester, WGM=női nemzetközi nagymester, IM=nemzetközi mester, WIM=női nemzetközi mester. Az Élő-pontszám után zárójelben a kvalifikációra jogosító eredmény rövidítése található.
	

Kónéru Hanpi , GM, 2581 (R)
Csü Ven-csün , GM, 2557 (WC)
Anna Muzicsuk , GM, 2552 (E12)
Viktorija Čmilytė , GM, 2530 (E12)
Alekszandra Kosztyenyuk , GM, 2529 (E12)
Valentyina Gunyina , GM, 2528 (E12)
Csao Hszüe , GM, 2527 (R)
Marija Muzicsuk , IM, 2526 (R)	
Antoaneta Sztefanova , GM, 2522 (R)
Bela Khotenashvili , GM, 2513 (E12)
Pia Cramling , GM, 2495 (E13)
Drónavalli Hárika , GM, 2492 (WC)
Elina Danielian , GM, 2488 (E12)
Tan Csung-ji , WGM, 2487 (R)
Anna Usenyina , GM, 2486 (WC)
Alisza Galljamova , IM, 2484 (PN)
Tatyjana Koszinceva , GM, 2483 (E12)
Marie Sebag , GM, 2482 (E12)
Lela Javakhishvili , IM, 2481 (E13)
<li>Elisabeth Paehtz , IM, 2479 (R)
Irina Krush , GM, 2477 (Z2.1)
Hoang Thanh Trang , GM, 2475 (E12)
Huang Csien , WGM, 2473 (AS13)
Natalija Zsukova , GM, 2471 (PN)	
Monika Soćko , GM, 2463 (E13)
Salome Melia , IM, 2459 (E12)
Olga Girja , WGM, 2459 (E13)
Sen Jang , IM, 2459 (Z3.5)
Nino Khurtsidze , IM, 2457 (E12)
Alekszandra Gorjacskina , WGM, 2456 (J13)
Natalja Pogonyina , WGM, 2456 (E12)
Lej Ting-csie , WGM, 2444 (Z3.5)

Deysi Cori , WGM, 2444 (Z2.4)
Kuo Csi , IM, 2443 (J12)
Lilit Mkrtchian , IM, 2443 (E13)
Jekatyerina Kovalevszkaja , IM, 2438 (E13)
Alina Kaslinszkaja , IM, 2436 (E13)
Ekaterina Atalik , IM, 2419 (E13)
Irine Kharisma Sukandar , IM, 2415 (AS12)
Deimante Daulyte , IM, 2395 (E13)
Inna Gaponenko , IM, 2384 (E13)
Baira Kovanova , WGM, 2381 (E13)
Ketevan Arakhamia-Grant , GM, 2379 (E13)
Sophie Milliet , IM, 2377 (E13)
Meri Arabidze , IM, 2374 (E13)
Sopiko Guramisvili , WGM, 2367 (E13)
Vang Csü , IM, 2365 (Z3.5)
Mary Ann Gomes , WGM, 2354 (Z3.7)
Carolina Lujan , IM, 2349 (Z2.5)
Csang Hsziao-ven , WGM, 2349 (Z3.5)
Guliskhan Nakhbayeva , WGM, 2337 (Z3.4)
Tatev Abrahamyan , WGM, 2322 (Z2.1)
Yaniet Marrero Lopez , WGM, 2316 (Z2.3)
Mitra Hejazipour , WIM, 2302 (Z3.1)
Kübra Öztürk , WGM, 2284 (E13)
Yuan Yuanling , WIM, 2267 (Z2.2)
Nguyen Thi Thanh An , WGM, 2261 (Z3.3)
Marisa Zuriel , WIM, 2219 (AM)
<li>Camilla Baginskaite , IM, 2192 (Z2.1)
Irina Berezina , IM, 2182 (Z3.6)
Akter Liza Shamima , WIM, 2130 (Z3.2)
Amina Mezioud , WIM, 2071 (AF)
Shrook Wafa , WGM, 2058 (AF)
Ayah Moaataz , WIM, 2022 (AF)

A verseny menetrendje és a díjazás 
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által kiadott hivatalos menetrend szerint 2015. március 16-án a megnyitóünnepségre került sor, majd március 17–19-én zajlott az 1. kör a 64 résztvevő között. A döntő játszmákat április 2–5. között, az esetleges rájátszást április 6-án játsszák. Minden fordulóra két napot terveztek, az esetleges rájátszásra az azt követő napon kerül sor. Az egyetlen szabadnap az elődöntők után, április 1-jén lesz.

A verseny összdíjazása  amerikai dollár, amely megegyezik a 2010-es és a 2012-es női világbajnokság díjazásával.

A verseny lefolyása 
A döntő kivételével minden összesorsolt pár két játszmát játszott két nap alatt a klasszikus időmérés szabályai szerint, melynek során 90 perc állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, és további 30 percet kaptak a 41. lépésnél. Egyenlőség esetén a következő nap került sor a rájátszásra, a holtverseny eldöntésére, az alábbiak szerint:
Két rapidjátszma (25 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
További egyenlőség esetén újabb két rapidjátszma (10 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
Ha még mindig egyenlő az állás, két villámjátszma (5 perc és 3 másodperc többletidő lépésenként);
Ha ezek után is egyenlő, akkor egy armageddonjáték, amelyben döntetlen esetén a sötéttel játszó számított győztesnek.

A döntőben 4 játszmát játszanak, egyenlő állás esetén a rájátszással folytatják.

{{64TeamBracket
| RD1-team01= Kónéru Hanpi
| RD1-score01=2
| RD1-team02= Ayah Moaataz
| RD1-score02=0

| RD1-team03= Lej Ting-csie
| RD1-score03=2
| RD1-team04= Deysi Cori
| RD1-score04=0

| RD1-team05= Alisza Galljamova
| RD1-score05=3½
| RD1-team06= Carolina Luján
| RD1-score06=2½

| RD1-team07= Tatyjana Koszinceva
| RD1-score07=5
| RD1-team08= Mary Ann Gomes
| RD1-score08=4

| RD1-team09= Marija Muzicsuk
| RD1-score09=2½
| RD1-team10= Yuan Yuanling
| RD1-score10=1½

| RD1-team11= Monika Soćko
| RD1-score11=4
| RD1-team12= Deimante Daulyte
| RD1-score12=2

| RD1-team13= Antoaneta Sztefanova
| RD1-score13=1½
| RD1-team14= Nguyen Thi Thanh An
| RD1-score14=½

| RD1-team15= Natalija Zsukova
| RD1-score15=½
| RD1-team16= Inna Gaponenko
| RD1-score16=1½

| RD1-team17= Viktoriya Cmylite
| RD1-score17=2
| RD1-team18= Akter Liza Shamima
| RD1-score18=0

| RD1-team19= Nino Khurtsidze
| RD1-score19=½
| RD1-team20= Jekatyerina Kovalevszkaja
| RD1-score20=1½

| RD1-team21= Elina Danielian
| RD1-score21=½
| RD1-team22= Yaniet Marrero Lopez
| RD1-score22=1½

| RD1-team23= Elisabeth Paehtz
| RD1-score23=2
| RD1-team24= Meri Arabidze
| RD1-score24=4

| RD1-team25= Alekszandra Kosztyenyuk
| RD1-score25=2
| RD1-team26= Irina Berezina
| RD1-score26=0

| RD1-team27= Sen Jang
| RD1-score27=2½
| RD1-team28= Alina Kaslinszkaja
| RD1-score28=1½

| RD1-team29= Drónavalli Hárika
| RD1-score29=2
| RD1-team30= Tatev Abrahamyan
| RD1-score30=0

| RD1-team31= Irina Krush
| RD1-score31=1½
| RD1-team32= Sophie Milliet
| RD1-score32=½

| RD1-team33= Csü Ven-csün
| RD1-score33=2
| RD1-team34= Shrook Wafa
| RD1-score34=0

| RD1-team35= Natalja Pogonyina
| RD1-score35=1½
| RD1-team36= Kuo Csi
| RD1-score36=½

| RD1-team37= Anna Usenyina
| RD1-score37=1½
| RD1-team38= Csang Hsziao-ven
| RD1-score38=½

| RD1-team39= Marie Sebag| RD1-score39=1½
| RD1-team40= Vang Csü
| RD1-score40=½

| RD1-team41= Csao Hszüe| RD1-score41=3
| RD1-team42= Marisa Zuriel
| RD1-score42=1

| RD1-team43= Salome Melia| RD1-score43=3
| RD1-team44= Irine Kharisma Sukandar
| RD1-score44=1

| RD1-team45= Bela Kotenashvili| RD1-score45=1½
| RD1-team46= Kübra Öztürk
| RD1-score46=½

| RD1-team47= Huang Csien| RD1-score47=2½
| RD1-team48= Baira Kovanova
| RD1-score48=1½

| RD1-team49= Anna Muzicsuk| RD1-score49=1½
| RD1-team50= Amina Mezioud
| RD1-score50=½

| RD1-team51= Alekszandra Gorjacskina| RD1-score51=5
| RD1-team52= Lilit Mkrtchian 
| RD1-score52=4

| RD1-team53= Tan Csung-ji| RD1-score53=1½
| RD1-team54= Guliskhan Nakhbayeva
| RD1-score54=½

| RD1-team55= Lela Javakhisvili| RD1-score55=3½
| RD1-team56= Sopiko Guramishvili
| RD1-score56=2½

| RD1-team57= Valentyina Gunyina| RD1-score57=2
| RD1-team58= Camilla Baginskaite
| RD1-score58=0

| RD1-team59= Olga Girja| RD1-score59=2
| RD1-team60= Ekaterina Atalyk
| RD1-score60=0

| RD1-team61= Pia Cramling| RD1-score61=2
| RD1-team62= Mitra Hejazipour
| RD1-score62=0

| RD1-team63= Hoang Thanh Trang
| RD1-score63=½
| RD1-team64= Ketevan Arakhamia-Grant| RD1-score64=1½

| RD2-team01= Kónéru Hanpi| RD2-score01=2
| RD2-team02= Lej Ting-csie
| RD2-score02=0

| RD2-team03= Alisza Galljamova| RD2-score03=1½
| RD2-team04= Tatyjana Koszinceva
| RD2-score04=½

| RD2-team05= Marija Muzicsuk| RD2-score05=3
| RD2-team06= Monika Soćko
| RD2-score06=1

| RD2-team07= Antoaneta Sztefanova| RD2-score07=2½
| RD2-team08= Inna Gaponenko
| RD2-score08=1½

| RD2-team09= Viktorija Čmilytė| RD2-score09=1½
| RD2-team10= Jekatyerina Kovalevszkaja
| RD2-score10=½

| RD2-team11= Yaniet Marrero Lopez
| RD2-score11=½
| RD2-team12= Meri Arabidze| RD2-score12=1½

| RD2-team13= Alekszandra Kosztyenyuk| RD2-score13=1½
| RD2-team14= Sen Jang
| RD2-score14=½

| RD2-team15= Drónavalli Hárika| RD2-score15=2½
| RD2-team16= Irina Krush
| RD2-score16=1½

| RD2-team17= Csü Ven-csün
| RD2-score17=½
| RD2-team18= Natalja Pogonyina| RD2-score18=1½

| RD2-team19= Anna Usenyina
| RD2-score19=1½
| RD2-team20= Marie Sebag| RD2-score20=2½

| RD2-team21= Csao Hszüe| RD2-score21=1½
| RD2-team22= Salome Melia
| RD2-score22=½

| RD2-team23= Bela Kotenashvili| RD2-score23=4½
| RD2-team24= Huang Csien
| RD2-score24=3½

| RD2-team25= Anna Muzicsuk| RD2-score25=1½
| RD2-team26= Alekszandra Gorjacskina
| RD2-score26=½

| RD2-team27= Tan Csung-ji
| RD2-score27=½
| RD2-team28= Lela Javakhisvili| RD2-score28=1½

| RD2-team29= Valentyina Gunyina| RD2-score29=2
| RD2-team30= Olga Girja
| RD2-score30=0

| RD2-team31= Pia Cramling| RD2-score31=1½
| RD2-team32= Ketevan Arakhamia-Grant
| RD2-score32=½

| RD3-team01= Kónéru Hanpi| RD3-score01=2
| RD3-team02= Alisza Galljamova
| RD3-score02=0

| RD3-team03= Marija Muzicsuk| RD3-score03=1½
| RD3-team04= Antoaneta Sztefanova
| RD3-score04=½

| RD3-team05= Viktorija Čmilytė
| RD3-score05=1½
| RD3-team06= Meri Arabidze| RD3-score06=2½

| RD3-team07= Alekszandra Kosztyenyuk
| RD3-score07=1½
| RD3-team08= Drónavalli Hárika| RD3-score08=2½

| RD3-team09= Natalja Pogonyina| RD3-score09=3
| RD3-team10= Marie Sebag
| RD3-score10=1

| RD3-team11= Csao Hszüe| RD3-score11=1½
| RD3-team12= Bela Kotenashvili
| RD3-score12=½

| RD3-team13= Anna Muzicsuk| RD3-score13=1½
| RD3-team14= Lela Javakhisvili
| RD3-score14=½

| RD3-team15= Valentyina Gunyina
| RD3-score15=½
| RD3-team16= Pia Cramling| RD3-score16=1½

| RD4-team01= Kónéru Hanpi
| RD4-score01=1½
| RD4-team02= Marija Muzicsuk| RD4-score02=2½

| RD4-team03= Meri Arabidze
| RD4-score03=½
| RD4-team04= Drónavalli Hárika| RD4-score04=1½

| RD4-team05= Natalja Pogonyina| RD4-score05=2½
| RD4-team06= Csao Hszüe
| RD4-score06=1½

| RD4-team07= Anna Muzicsuk
| RD4-score07=2½
| RD4-team08= Pia Cramling| RD4-score08=3½

| RD5-team01= Marija Muzicsuk| RD5-score01=3½
| RD5-team02= Drónavalli Hárika
| RD5-score02=2½

| RD5-team03= Natalja Pogonyina| RD5-score03=2½
| RD5-team04= Pia Cramling
| RD5-score04=1½

| RD6-team01= Marija Muzicsuk| RD6-score01=2½
| RD6-team02= Natalja Pogonyina
| RD6-score02=1½
}}

 A világbajnoki döntő 
A világbajnoki döntő előtt a két versenyző összesen egy alkalommal játszott egymással, a 2007-es Európa-bajnokságon. Ez a játszmájuk döntetlen eredménnyel ért véget.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Női sakkvilágbajnoki döntő (2015)
|-
!Versenyző!!Ország !! Élő-pontszám!! width=2em|1 !! width=2em|2 !! width=2em|3 !! width=2em|4 !! Pont
|-
| align=left |Marija Muzicsuk||  ||2526 || style="background:black; color:white"|½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 2½|-
| align=left |Natalja Pogonyina|| ||2456 ||½ ||style="background:black; color:white"|0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1½'''
|}

A világbajnoki döntő játszmái 
1. játszma Pogonyina–Muzicsuk ½–½ 40 lépés
Fél-szláv védelem, Stoltz-változat ECO D45

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hc3 Hf6 4. e3 e6 5. Hf3 Hbd7 6. Vc2 Fd6 7. Fd3 O-O 8. O-O dxc4 9. Fxc4 b5 10. Fe2 a6 11. Bd1 Vc7 12. e4 e5 13. dxe5 Hxe5 14. h3 Be8 15. Fg5 Hxf3+ 16. Fxf3 Fe6 17. Bac1 Bad8 18. b3 Fh2+ 19. Kf1 Fe5 20. Fe3 h6 21. He2 Bxd1+ 22. Bxd1 Fc8 23. Kg1 Fb7 24. g3 Bd8 25. Bxd8+ Vxd8 26. Fg2 Fc7 27. Hf4 Hd7 28. Hd3 Fb6 29. Hc5 Fc8 30. Hxd7 Fxd7 31. Fc5 Fxc5 32. Vxc5 Va5 33. a3 Fe6 34. e5 Ve1+ 35. Kh2 Fxb3 36. Fxc6 Fe6 37. Fg2 Ve2 38. Vb6 Vxe5 39. Vxa6 Vc5 40. Va8+ Kh7 1/2-1/2

2. játszma Muzicsuk–Pogonyina 1–0 58 lépés

Spanyol megnyitás, Breyer-változat ECO C95

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Hf6 5. O-O b5 6. Fb3 Fe7 7. Be1 d6 8. c3 O-O 9. h3 Hb8 10. d4 Hbd7 11. a4 Fb7 12. Hbd2 c5 13. d5 c4 14. Fc2 Hc5 15. Hf1 Be8 16. Hg3 g6 17. Fe3 Vc7 18. Hd2 Ff8 19. Ve2 Hfd7 20. f3 Hb6 21. a5 Hbd7 22. Hh1 Fe7 23. g4 Vd8 24. Vf2 Fh4 25. Hg3 Bc8 26. Kg2 Hf8 27. Bf1 Fg5 28. f4 exf4 29. Fxf4 Bc7 30. Fxg5 Vxg5 31. Hf3 Ve7 32. Hd4 Ve5 33. h4 h6 34. Vd2 Fc8 35. Hc6 Vg7 36. Vf4 Bd7 37. Bf2 Fb7 38. Hd4 Be5 39. Hf3 Be8 40. g5 h5 41. Hd4 Ve5 42. Vd2 Bc7 43. Baf1 Bee7 44. Bf6 Bed7 45. B6f4 b4 46. Hf3 Vg7 47. cxb4 Hd3 48. Bf6 Hh7 (diagram) 49. Hd4 Hxf6 50. gxf6 Vf8 51. Fa4 He5 52. Fxd7 Bxd7 53. Hf3 Hg4 54. Hxh5 gxh5 55. Vg5+ Kh8 56. Vxh5+ Hh6 57. Kh2 Vg8 58. Bg1 1-0

3. játszma Pogonyina–Muzicsuk ½–½ 67 lépés
Elhárított vezércsel, fél-szláv védelem ECO D45

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hc3 Hf6 4. e3 e6 5. Hf3 Hbd7 6. Vc2 Fd6 7. Fd3 O-O 8. O-O dxc4 9. Fxc4 b5 10. Fe2 a6 11. Hg5 Vc7 12. e4 Fxh2+ 13. Kh1 c5 14. e5 cxd4 15. exf6 Hxf6 16. f4 Fg3 17. Vd3 dxc3 18. Vxg3 h6 19. Hh3 He4 20. Ve1 Fb7 21. Ff3 cxb2 22. Fxb2 Vc2 23. Fxe4 Fxe4 24. Bf2 Vd3 25. Kh2 Bfd8 26. Bc1 Bac8 27. Bxc8 Bxc8 28. a3 Fd5 29. Bd2 Vg6 30. Ve5 f6 31. Ve3 Bc4 32. Bf2 Vf5 33. Fc3 Ba4 34. Fd2 a5 35. Vc5 Vd3 36. Fc1 Vc4 37. Vxc4 Bxc4 38. Fb2 b4 39. axb4 Bxb4 40. Fc3 Bb5 41. Bd2 a4 42. Fb2 Bb3 43. f5 a3 44. Fd4 Bb4 45. Hf4 a2 46. Hxd5 Bxd4 47. Hxf6+ gxf6 48. Bxa2 e5 49. Ba8+ Kf7 50. Ba7+ Ke8 51. Ba6 Ke7 52. Ba7+ Bd7 53. Ba6 Kf7 54. Kg3 Kg7 55. Kg4 Be7 56. Ba3 Kh7 57. Ba6 e4 58. Ba2 e3 59. Be2 Bg7+ 60. Kh4 Bg8 61. g4 Be8 62. Kg3 h5 63. gxh5 Kh6 64. Kf4 Be5 65. Bxe3 Bxe3 66. Kxe3 Kxh5 67. Kf4 1/2-1/2

4. játszma Muzicsuk–Pogonyina ½–½ 56 lépés
Négyhuszáros játék, skót változat ECO C47
1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Hc3 Hf6 4. d4 exd4 5. Hxd4 Fc5 6. Fe3 Fb4 7. Fd3 He5 8. O-O O-O 9. Hd5 Hxd5 10. exd5 Be8 11. Fe2 Ff8 12. Vd2 d6 13. h3 h6 14. Bae1 a6 15. f4 Hd7 16. Ff3 Hc5 17. Ff2 Bxe1 18. Bxe1 Fd7 19. g4 Fe7 20. Kg2 Fh4 21. Fxh4 Vxh4 22. Vf2 Vf6 23. Kg3 a5 24. Vd2 g5 25. Fg2 b5 26. b3 Vg6 27. a3 gxf4 28. Vxf4 b4 29. axb4 axb4 30. Vd2 h5 31. Ff3 hxg4 32. hxg4 Bf8 33. Hc6 Fxc6 34. dxc6 He6 35. Vxb4 Vxc2 36. Vc4 Vb2 37. Fd5 Hg5 38. Vf4 Vg7 39. Be7 Ba8 40. Ve3 Vh6 41. Fxf7 Hxf7 42. Vxh6 Hxh6 43. Bxc7 Hf7 44. b4 He5 45. b5 Bb8 46. Bb7 Bc8 47. Kf4 Hd3 48. Ke4 Hc5 49. Kd5 Hxb7 50. cxb7 Bd8 51. b6 Kf7 52. Kc6 Ke7 53. Kc7 Bd7 54. Kc6 Bd8 55. Kc7 Bd7 56. Kc6 Bd8 1/2-1/2

Jegyzetek

Források 
Hivatalos honlap
FIDE honlap
Player’s Contract for Participation in the 2015 Women’s World Chess Championship 
A kvalifikációt szerzett versenyzők névsora

További információk 
A világbajnokság összes játszmája

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság(2014)